

Em Portugal 
Museu de Arte Contemporânea (Fundação de Serralves) — no Porto
Museu de Arte Contemporânea de Elvas
Museu de Arte Contemporânea da Madeira — no Funchal
Museu do Chiado — em Lisboa

No Brasil 
Museu de Arte Contemporânea de Goiânia — no estado de Goiás
Museu de Arte Contemporânea de Niterói — no estado do Rio de Janeiro
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo — na cidade de São Paulo.
Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul — em Porto Alegre
Museu de Arte Contemporânea de Campo Grande — no Mato Grosso do Sul
Museu de Arte Contemporânea de Campinas José Pancetti — no estado de São Paulo
Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura — em Fortaleza
Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco — em Olinda
Museu de Arte Contemporânea do Paraná — em Curitiba
Museu de Arte Contemporânea de Americana — em Americana
Museu de Arte Contemporânea (Senhor do Bonfim) — na Bahia.

Em outros países 
Museu de Arte Contemporânea de Teerã — no Irã
Museu de Arte Contemporânea de Caracas — na Venezuela
Museu de Arte Contemporânea de Barcelona — na Espanha
Castelo de Montsoreau-Museu de Arte Contemporânea — na França

Desambiguações de museus